Фоко́н-дю-Кер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний схід від Марселя, 36 км на північ від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Фокон-дю-Кер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фокон-дю-Кер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу